Giorgio Oprandi – pittore italiano
 Romina Oprandi – allenatrice di tennis ed ex tennista italiana naturalizzata svizzera
 Sébastien Oprandi – hockeista francese su ghiaccio